Lehre steht für:

 Anleitungstätigkeit, Unterweisung, Vermittlung, siehe Lehren
 Unterricht an Hochschulen, siehe Hochschullehre
 Ausbildung, siehe Berufsausbildung
 Gedanken- und Glaubenssystem bzw. dessen Inhalt
 in der Philosophie: Schule (Wissenschaft)
 in der Religion

Technik:
 Lehre (Technik), Prüfwerkzeug
 Lehrgerüst, Hilfskonstruktion im Bauwesen

Geografie:
 Lehre (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen

Siehe auch:
 Forschung und Lehre
 Leere